Szabó Lajos
 Szabó Lajos (1902–1967) filozófus, festő- és grafikusművész
 Szabó Lajos (1908–1996) író, folklorista, egyháztörténész
 Szabó Lajos (1912–1983) romániai magyar drámaíró
 Szabó Lajos (1913–1956) antifasiszta ellenálló, kommunista katonatiszt
 Szabó Lajos (1921) tanár, országgyűlési képviselő
 Szabó Lajos (1927–1995) Munkácsy-díjas festőművész
 Szabó Lajos (1928) Állami Díjas kémikus
 Szabó Lajos (1929–1999) belgyógyász
 Szabó Lajos (1930–1959) szabadságharcos, az 1956-os forradalom mártírja
 Szabó Lajos (1931–2015) kerékpárversenyző
 Szabó Lajos (1932–1988) erdélyi magyar színművész
 Szabó Lajos (1933–2014) állatorvos, országgyűlési képviselő
 Szabó Lajos (1934) újságíró, szakíró, szerkesztő
 Szabó Lajos (1937) bábszínész, színész
 Szabó Lajos (1938–2004) helytörténész, tanár, országgyűlési képviselő
 Szabó Lajos (1945–2018) vajdasági magyar helytörténész, önkormányzati képviselő
 Szabó Lajos (1953) teológus, egyetemi tanár, rektor
 Szabó Lajos (1956) birkózó, edző
 Szabó Lajos (1958) közgazdász, politikus
 Szabó Lajos (1958) könyvtáros, muzeológus, bibliográfus, a sportmúzeum igazgatója
 Szabó Lajos (2005) Labdarúgó
 Szabó Lajos (1985) magyar színész
hasonló nevűek
 Balkányi Szabó Lajos (1823–1889) ügyvéd, író, költő
 H. Szabó Lajos (1931–2016) Bél Mátyás-díjas helytörténész

Jegyzetek